Plaats in Indonesië
 Sumberwaru (Banyuputih), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Sumberwaru (Sukowono), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Sumberwaru (Wringinanom), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumber Waru, doorverwijspagina